Хаса-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хаса-Кюель — река, левый приток р. Оленёк, Республика Саха (Якутия), координаты 68°25’с. ш. 113°11’в. д..
 Хаса-Кюель — озеро, в левобережье р. Оленёк, Республика Саха (Якутия), координаты 68°24’с. ш. 113°14’в. д..

Примечания

См. также 
Хас-Кюель